Інститут політології та права

Історія 	 	 
Інститут політології та права створений в червні 2006 року і є правонаступником соціально-гуманітарного факультету, який започаткував свою роботу в жовтні 1992 року і став одним із провідних підрозділів в НПУ імені М.П. Драгоманова. Головним завданням Інституту політології та права є освітня, наукова практична підготовка високопрофесійних фахівців в галузі політології, соціології та правознавства.

Керівництво 

Інститут очолює директор, доктор історичних наук, професор, Академік української академії історичних наук, Академік академії наук Вищої школи України, член-кореспондент української Академії політичних наук Богдан Іванович Андрусишин.

Відомі викладачі 

Навчально-виховний процес в Інституті забезпечують 30 професорів, докторів наук, 57 доцентів, кандидатів наук. Всього в Інституті працює 138 висококваліфікованих викладачів. 

 Науковцям і широкому загалу відомі імена провідних вчених України, академіків, докторів наук, професорів: 
 академіка НАН України, директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора юридичних наук, професора Юрія Сергійовича Шемшученка, 
 академіка Української академії політичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора політичних наук, професора Горбатенка В.П., 
 академіка Української академії історичних наук, доктора історичних наук, професора Богдана Івановича Андрусишина, 
 заслуженого діяча науки і техніки, академіка Української академії політичних наук, заслуженого працівника МВС України, доктора юридичних наук Бабкіна В.Д., 
 доктора філософських наук, професора Володимира Павловича Беха, 
 професорів Ольгу Вікторівну Бабкіну, Варзара І.Н., Валерія Михайловича Бебика, Сергія Олександровича Телешуна, Калюжного Р.А., Гоша О.П., Булди Анатолія Андрійовича, Крегула Ю.І., Білої С.У., Боброва В.Я., Акуленка В.І., Огірка Р.С., Тимченка А.П., Колодія А.М., Осадчого В.І., Костенка О.М., Кучеренка І.М., Калинюка І.С., Ковальчука Т.Т., Горкіної Л.П., Ніколенка Ю.І., Пелішенка В.П., Якубенка В.Д., Заслуженого юриста України Александрова Ю.В.

В Інституті навчається понад 964 студенти (714 - на денній формі навчання, 250 - на заочній формі навчання)

Посилання 
 Офіційний сайт 

Вищі навчальні заклади Києва]]]]